Samuel Ojong est un joueur de football camerounais ;
  est un journaliste indonésien.

Orthographe différente 
 Pascal Oyong-Oli, plus connu sous le nom de Spleen, est un chanteur français.